Entstellung steht für:

 Entstellung (Urheberrecht), Form der Urheberrechtsverletzung
 physische Entstellung als Straftatbestand, siehe Schwere Körperverletzung (Deutschland) #Entstellung und schwere Erkrankungen (§ 226 Abs. 1 Nr. 3 StGB)
 unberechtigtes Verändern einer Website, siehe Defacement

Siehe auch: